Pożywka, inaczej podłoże hodowlane

Rodzaje pożywek:
 Pożywka LB – do mikrobiologicznej hodowli bakterii
 Pożywka YPD (YEPD) – do mikrobiologicznej hodowli drożdży
 Pożywka MS – Murashige & Skoog, zestaw minerałów i witamin do hodowli roślinnych.

Zobacz też